Владимир Петрович Березовский (; род. 8 мая, 1950, с. Великая Белозёрка, Великобелозерский район, Запорожская область) — украинский политик, председатель Запорожской облгосадминистрации с 2003 по 2005 год.

Государственный служащий 1-го ранга.

Биография 
В 1972 году окончил Запорожский машиностроительный институт по специальности инженер-конструктор, технолог радиоаппаратуры. С 1972 по 1977 год работал инженером-конструктором Запорожского электромашино-строительного завода «Искра». С 1977 по 1990 год — на партийной работе. В 1989 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КПУ по специальности партийное и советское строительство. С 1990 года — на ответственных должностях в областном совете. С 1993 года — руководитель секретариата областного совета, с 1995 года — заместитель председателя, руководитель секретариата Запорожской областной государственной администрации. В апреле 1998 года избран председателем Запорожского областного совета.

Занимал должность генерального директора ГП «Запорожский региональный государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации». Был членом Политсовета Народной партии. Депутат Запорожского облсовета от Партии регионов (2010—2015).

Женат, имеет двоих детей. Кавалер ордена «За заслуги» III степени (2001), награждён Почётной грамотой Кабинета Министров Украины (2004).

Примечания

Ссылки 
 Довідка: Березовський Володимир Петрович 

Выпускники ЗНТУ
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПУ
Председатели Запорожского областного совета
Члены Народной партии Украины
Члены Партии регионов Украины